Santa Baby steht für

 Santa Baby (Film), ein US-amerikanisch-deutsch-kanadischer Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2006
 Santa Baby (Lied), ein Weihnachtslied von Joan Javits und Philip Springer aus dem Jahr 1953